Шелагин — фамилия братьев, советских футболистов, погибших во время Великой Отечественной войны:

 Шелагин, Борис Евгеньевич (1908—1942) — также игрок в хоккей с мячом.
 Шелагин, Валентин Евгеньевич (1913—1941).
 Шелагин, Евгений Евгеньевич (1910—1942).